Ziolkowski oder Ziółkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Ziolkowski (* 1991), deutscher Eishockeyspieler
 Eric Jozef Ziolkowski (* 1958), US-amerikanischer Bibelwissenschaftler
 Jakub Julian Ziółkowski (* 1980), polnischer Maler
 Jan M. Ziolkowski (* 1956), US-amerikanischer Mediävist
 John E. Ziolkowski (* 1938), US-amerikanischer Altphilologe
 Konstantin Eduardowitsch Ziolkowski (1857–1935), russischer Raumfahrtpionier
 Korczak Ziolkowski (1908–1982), polnisch-US-amerikanischer Bildhauer
 Szymon Ziółkowski (* 1976), polnischer Hammerwerfer
 Theodore Ziolkowski (1932–2020), US-amerikanischer Germanist
 Thomas Ziolkowski (* 1989), deutscher Eishockeyspieler
 Zygmunt Ziółkowski (1889–1963), polnischer Politiker

Ziolkowski steht außerdem für:
 Ziolkowski (Stadt), Stadt in der Oblast Amur (Russland)
 Tsiolkovskiy (Mondkrater)

Siehe auch:
 Ziolkowski-Insel, Insel vor der Prinzessin-Martha-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Ziolkowski-Gletscher, Gletscher im ostantarktischen Mac-Robertson-Land
 Ziolkowski-Medaille
 Ziolkowski-Gleichung, siehe Raketengrundgleichung